

Persone
Alex Righetti (1977) – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Alfio Righetti (1952) – ex pugile e pallamanista italiano
Antonio Righetti, noto anche con lo pseudonimo di Rigo (1964) – cantante e bassista italiano
Amanda Righetti (1983) – attrice statunitense di origine italiana
Andrea Righetti (1843-1924) – vescovo cattolico italiano
Angelo Righetti (1900-1972)  – scultore italiano
Antonio Righetti (1964) – bassista rock e un cantante italiano
Carlo Righetti, nome anagrafico di Cletto Arrighi (1828-1906) – giornalista, politico e scrittore italiano
Francesco Righetti, noto in spagnolo come Francisco Righetti (1835-1917) – architetto svizzero naturalizzato argentino
Franco Righetti (1951) − politico italiano
Geltrude Righetti (1793-1862) – contralto italiano
Gianluca Righetti (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giuseppe Righetti (1926-2015) – politico italiano
Igino Righetti (1904-1939) – avvocato italiano
Igor Righetti (1969) – giornalista, conduttore televisivo e docente italiano
Italo Righetti (1904–...) – calciatore italiano
Mario Righetti (1882-1975) – abate e liturgista italiano
Nando Righetti (1911-1966) – pilota automobilistico
Nicola Righetti (1646-1711) – vescovo cattolico italiano
Oscar Righetti (1948-2006) – calciatore italiano
Renato Righetti (1905-1982) – scultore e pittore italiano
Renzo Righetti, propr. Lorenzo Righetti (1930-2013) – arbitro di calcio e dirigente sportivo italiano
Stefano Righetti (...) – filosofo e docente italiano
Ubaldo Righetti (1963) – ex calciatore italiano
Umberto Righetti (1923-2012) – politico italiano

Altro
 Palazzo Orsini Pio Righetti o Palazzo Pio – edificio del rione romano di Parione